Склад збірної Югославії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Югославія
Югославія 2000